Aguano puede hacer referencia a:

 idioma aguano, lengua extinta que se habló en el actual Perú.
 Swietenia macrophylla, otro nombre de la caoba.